Elitserien i ishockey 1986/1987 spelades 9 oktober 1986 till 26 februari 1987 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel om svenska mästerskapet, lag 5-9: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 10 till nedflyttningskval. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher i semifinalerna, bäst av fem i finalerna. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Säsongen var en del i omläggningen av serien inför kommande säsong. Färjestads BK vann serien, men IF Björklöven blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i finalserien.

Deltagande lag

Slutställning

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
 1 mars 1987: IF Björklöven-Djurgårdens IF 7-3
 1 mars 1987: Färjestads BK-Luleå HF 4-6
 3 mars 1987: Djurgårdens IF-IF Björklöven 3-5 (IF Björklöven vidare med 2-0 i matcher)
 3 mars 1987: Luleå HF-Färjestads BK 3-5
 5 mars 1987: Färjestads BK-Luleå HF 4-3 sudden death (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)

Finaler 
 8 mars 1987: Färjestads BK-IF Björklöven 2-1
 10 mars 1987: IF Björklöven-Färjestads BK 8-5
 12 mars 1987: Färjestads BK-IF Björklöven 4-5
 15 mars 1987: IF Björklöven-Färjestads BK 6-1 (IF Björklöven svenska mästare med 3-1 i matcher)

Källor

Fotnoter

Övriga källor 

http://www.ishockeytabeller.se/1986-87

Externa länkar 

Sport i Sverige 1986
Sport i Sverige 1987
Ishockeysäsongen 1986/1987
1986/1987